Евге́ний Маха́личев — советский спортсмен, неоднократный чемпион мира по спортивной акробатике. Заслуженный мастер спорта СССР (1991).

Биография 
Начал заниматься спортом в Ярославле. Тренировался у Алексея Карулина.

Переехал в Тольятти, где стал заниматься спортивной акробатикой у Виталия Гройсмана.

Была женат на своей партнерше по выступлениям в спортивной акробатике Светланой Гроздовой. В 1988 году пара переехала в Ростов.

Спортивные достижения 
Выступал в смешанных парах, первой партнёршей была Ольга Гришечко. В 1975 году пара вошла в юношескую сборную СССР по акробатике, через год выиграла первенство СССР, а в 1978 году стала абсолютными чемпионами СССР.

В Тольятти новой партнёршей Евгения стала Светлана Гроздова, ранее ставшая олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике. Специалисты отмечали сложность, уверенность, артистизм выступления пары. Было замечено, что лиризм, поэтичность движений сочетаются с труднейшими сальтовыми элементами удивительно изящными равновесиями.

Чемпион СССР (1983—86, 1988 годы) в смешанной паре. Пара Махаличев — Гроздова-Махаличева стала абсолютными чемпионами мира в 1984 и 1988 годах и чемпионами Европы в 1984, 1985 и 1988 годах. Обладатели кубка мира 1985 года.

Примечания 

Акробаты СССР
Чемпионы мира по спортивной акробатике
Чемпионы Европы по спортивной акробатике
Чемпионы СССР по акробатике
Акробаты Тольятти
Спортсмены Ярославля
Заслуженные мастера спорта СССР